Lif o LiF puede hacer referencia a:

 Un grupo musical del País Vasco.
 Un Personaje de la mitología nórdica.
 La fórmula del fluoruro de litio.
 La Liga Independiente de Fútbol, una liga regional de fútbol de Argentina.
 Low insertion force LIF.